Le Born puede referirse a: 

 Le Born, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Le Born, comuna francesa situada en Lozère.